Rusinowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim
 Rusinowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim